Хто я?:
Хто я?  — гонконгський фільм Джекі Чана, що вийшов на екрани в 1998 році.
Хто я?  — російський фільм. 2010 року.

Див. також 
Хто я  — німецький фільм 2014 року.